Le tournoi Black Ball Squash Open 2021 est l'édition masculine 2021 du tournoi Black Ball Squash Open qui se déroule du 19 au 25 mars 2021 au Caire. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Platinum et il est doté de  de prix. 

Le tableau est composé de 24 participants dont huit joueurs têtes de série et deux wild cards Ahmed Wael et Ahmed Ismail.

Le premier tour voit l'affrontement entre deux génération de joueurs français et la victoire très nette de Grégory Gaultier, ancien champion du monde en 2015, sur Victor Crouin ancien finaliste des championnats du monde junior.

Au  tour, un des favoris l'ancien champion du monde Karim Abdel Gawad doit abandonner après une blessure au pied.
Les quarts de finale voient l'élimination des  et  mondiaux.

En finale, Marwan El Shorbagy l'emporte face au tenant du titre Fares Dessouky.

Dotation et points 
En 2021, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Black Ball Squash Open féminin 2021
 Saison 2020-2021 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA
 

2021
Sport en Égypte en 2021
PSA World Series 2021
Sport en mars 2021